Англійська прем'єр-ліга 2011—2012 () — 20-ий сезон англійської Прем'єр-ліги.

Інформація про команди

Стадіони

Тренери, капітани та спонсори

Турнірна таблиця

Лідер за туром

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

 4 Гравець забив 4 голи

Нагороди

Щомісячні нагороди

Див. також 
 Чемпіонат Англії з футболу 2011—2012: Чемпіонат Футбольної ліги
 Чемпіонат Англії з футболу 2011—2012: Перша Футбольна ліга

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації

2011
Англія
Англія